Le Championnat de squash du British Open masculin 1993 est l'édition 1993 du British Open qui se déroule au Lambs Squash Club & Centre de conférences de Wembley à Londres  du 10 au 19 avril 1993. Jansher Khan gagne son deuxième British Open, en battant Chris Dittmar en finale.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open féminin 1993

masculin 1993
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1993
Sport en avril 1993